Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1969 — двадцать девятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 8 октября по 11 ноября в Гори.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 4 полуфинала — Винница, Липецк, Ужгород и Челябинск (в финал допускались по 4 призёра каждого полуфинала). По итогам 28-го чемпионата страны допущены Н. Александрия и М. Раннику; по кандидатскому списку — О. Игнатьева и О. Кацкова. После 1-го половины турнира Александрия набрала 8½ очков из 9, в дальнейшем она сохранила лидерство и в 3-й раз стала чемпионкой страны — 15 очков; 2-е место заняла Т. Затуловская — 14½ очков; 3-е — Е. Фаталибекова — 13½ очков.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Александрия, Фаталибекова и Н. Коноплёва.

Примечательные партии 
М. Литинская — Е. Фаталибекова:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Фxd4 Кc6 6. Фd1 exd5 7. Фxd5 Сd7 8. Кf3 Кf6 9. Фd1 Сc5 10. e3 Фe7 11. Сe2 0-0-0 12. 0-0 g5 13. Фc2 g4 14. Кd2 Крb8 15. a3 Лc8 16. b4 Сb6 17. Кc4 Сc7 18. Сb2 Кe5 19. Кd2 h5 20. Лfd1 h4 21. Кf1 g3!
22. hxg3 hxg3 23. Кxg3 Кfg4 24. Кd5 Фh4 25. Сd3 Кxd3 26. Кxe7 Кdxf2 27. Сxh8 Лxh8, и белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 1, январь 1970 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 41, 1969 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 45, 1969 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
Чемпионаты СССР в 1969 году
Спорт в Грузии в 1969 году
Шахматные турниры в Грузии
1969 год в шахматах
Октябрь 1969 года
Ноябрь 1969 года
Спорт в Гори
События в Гори